Ezpeize-Ündüreine (en francès i oficialment Espès-Undurein) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Sarrikotapea al nord, Charre al nord-est, Arüe-Ithorrotze-Olhaibi al nord-oest, Ürrüstoi-Larrabile a l'est Ainharbe au sud-oest i Bildoze-Onizepea al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa